MBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Moorabbin, Melbourne, Australia